José María Franco Ramallo (Montevidéu, 28 de setembro de 1978) é um futebolista uruguaio que atua como atacante. Atualmente, joga pelo Emelec.

Títulos

Peñarol

Campeonato Uruguaio: 1999

Ligações externas

National Football Teams
Soccerway

Naturais de Montevidéu
Futebolistas do Uruguai
Futebolistas do Central Español Fútbol Club
Futebolistas do Club Atlético Peñarol
Futebolistas do Torino Football Club
Futebolistas do Club de Deportes Santiago Wanderers
Futebolistas do Club Atlético River Plate (Uruguai)
Futebolistas do Club Sport Emelec
Futebolistas do Club Atlético Juventud (Uruguai)
Jogadores da Seleção Uruguaia de Futebol